Marienlunds Allé er et dansk vejnavn og refererer bl.a. til følgende:

 Marienlunds Allé (Aarhus)
 Marienlunds Allé (Ikast)